Пентаплатинаевропий — бинарное неорганическое соединение
платины и европия
с формулой PtEu,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ :

Физические свойства 
Пентаплатинаевропий образует кристаллы
ромбической сингонии,

параметры ячейки a = 0,5305 нм, b = 0,9100 нм, c = 2,6366 нм, Z ≈ 12
структура типа пентамедькальция CaCu со сверхструктурными искажениями
.

Примечания

Литература 
 
 

Соединения платины
Соединения европия
Интерметаллиды
Кристаллы ромбической сингонии